Константин I (; 1567 — 22 октября 1605), или Константин-хан — царь Кахети (март — октябрь 1605), сын кахетинского царя Александра II от первого брака с Тинатин Амилахвари. Из династии Багратионов.

Биография 

Царевич Константин был отправлен своим отцом, кахетинским царём Александром, в качестве заложника ко двору персидского шаха Аббаса Великого. В Персии Константин отрёкся от христианства и принял ислам.

При русском царе Фёдоре Ивановиче, 30 мая 1594 года, к шаху Аббасу был отправлен князь Андрей Дмитриевич Звенигородский. Среди прочего князю Звенигородскому было поручено Борисом Годуновым «похлопотать об освобождении грузинского царевича Константина». Шах соглашался на исполнение этой просьбы в том случае, если сам царевич Константин пожелает покинуть Персию. Князю А. Д. Звенигородскому дозволено было видеть царевича и лично с ним переговорить, но царевич, перешедший в мусульманство и женатый на персиянке, уклонился от свидания с князем Звенигородским и предпочёл остаться в Персии при дворе шаха.

Весной 1605 года персидский шах Аббас призвал к себе царевича Константина, дал ему ширванское войско и приказал вернуться на родину и, умертвив своего отца Александра и брата Георгия, завладеть престолом. Цареубийство совершилось 12 марта 1605 года в царском дворце в селения Дзегами. Убиты были также и присутствовавшие дворяне. После гибели отца и брата Константин-хан захватил кахетинский царский престол. Константин-хан потребовал, чтобы царица Кетеван, вдова его брата Давида, вышла за него замуж. Однако Кетеван наотрез отказалась вторично выходить замуж. Многие кахетинские мтавары прибыли на помощь царице.

В октябре 1605 году кахетинский царь Константин с войском выступил против сторонников Кетеван, но потерпел поражение и был убит.

Образ в культуре 
 1983 — мини-сериал «Клятвенная запись» (СССР); в роли Константина — Акакий Хидашели.

Примечания

Литература 
 Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе. История Грузии (с древнейших времён до наших дней).

Цари Кахети
Отцеубийцы
Багратионы Кахетинского царства
Цареубийцы
Сефевидские военачальники